Fernando Gago – calciatore argentino
Francis Gago – modella venezuelana
Roberto Jiménez Gago – calciatore spagnolo